Фердинанд Габсбург:
* Фердинанд I (1503—1564) — император Священной Римской империи (1556—1564).
 Фердинанд II (1578—1637) — император Священной Римской империи (1618—1637).
 Фердинанд III (1608—1657) — император Священной Римской империи (1637—1657).
 Фердинанд Карл Австрийский (1628—1662) — граф Тироля (1632—1662).
 Фердинанд IV Габсбург (1633—1654) — Римский король с 1653 года, номинальный король Чехии c 1646 года и Венгрии с 1647 года.
 Фердинанд Австрийский (1754—1806) — герцог Миланский (1771—1796).
 Габсбург, Фердинанд (род. 1997) — австрийский автогонщик.